Вера Ефимовна Гоголева (21 января 1926 ― 28 августа 2014) ― советский и российский педагог, учитель, участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, почётный гражданин города Магадана (1995).

Биография 
Родилась 21 января 1926 года в деревне Зыряново Иркутской области. Родители трудились сельскими учителями. Отец, Ефим Иванович Романов, был репрессирован в 1938 году, отправлен на Колыму, где впоследствии умер. После смерти мамы, поступила и успешно прошла обучение в Иркутском педагогическом училище. Окончила с отличием в 1943 году, и сразу же стала работать в сибирской деревенской школе заведующей, в селе Воробьево Иркутской области.

В 1945 году по путевке ЦК ВЛКСМ направлена на работу в город Магадан, где сначала стал работать учителем начальных классов, а позже стала преподавать в школе историю Отечества. В дальнейшем Вера Ефимовна была назначена заведующей учебной частью средней школы №1 города Магадана, а чуть позже перешла на работу директором Оротуканской школы-интерната. В 1963 году стала директором новой школы №11 в областном центре. Трудилась директором магаданской школы № 7. В 1969 году ей было доверено право возглавить городской, а после областной отдел народного образования. После работала в Институте усовершенствования учителей, руководителем. 

В 1990 году она стала инициатором создания и бессменным руководителем Северного гуманитарного лицея в городе Магадане – первого учреждения образования нового типа. 

За трудовые успехи отмечена государственными наградами - орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почёта. Удостоена звания заслуженный учитель РСФСР, отличник просвещения. 

В 2006 году  семья Гоголевых удостоена диплома национальной премии общественного признания «Семья России» в номинации «Династия» – «за сохранение и укрепление института семьи в обществе».

В 1995 году решением депутатов Магаданской городской Думы за проявленные воинскую и трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в развитие народного хозяйства, образование и культуры города Магадана и в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне удостоена звания "Почётный гражданин города Магадана". 

Проживала в городе Магадане. Умерла 28 августа 2014 года.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Знак Почёта
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Ветеран труда
 Заслуженный учитель школы РСФСР 
 Отличник просвещения
 Медаль им. Н.К. Крупской
 Почетный работник образования Магаданской области
 Знак отличия “За заслуги перед г. Магаданом”-2007 г.
 другими медалями

 Почётный гражданин города Магадана (1995)

Примечания

Литература 
 Данилушкин В. Почётные граждане // Магадан. правда. – 1995. – 29 апр..
 Смолина Т. Педагогическая династия // Вечер. Магадан. – 1999. – 16 июля (№ 29). – С. 5.
 Гарипов А. Вера Ефимовна Гоголева: 60 лет в образовании – это не предел // Комсом. правда в Магадане. – 2003. – 15 авг. – С. 2. 
 Баринова Т. М. Педагогическая поэма семьи Гоголевых / [беседовала Л. Одынец] // Магадан. правда в пятницу. – 2006. – 9 июня. – С. 12–13.
  Кто есть кто в Магаданской области. – Магадан, 2010. – [Вып. 1]. – С. 12–13.
  Гоголева Е. Учительство – ее призвание, Магадан – ее судьба // Жизнь, отданная Северу / Администрация Магадан. обл. – Магадан, 2013. – Вып. 2: 2006–2013. – С. 85–87. 
 Диденко В. Педагогическая поэма длиною в жизнь // Магадан. правда. – 2014. – 21 янв. – С. 3.

Ссылки 
 Вера Ефимовна Гоголева 
 Биография Вера Ефимовна Гоголева
 Вера Гоголева
Почётные граждане Магадана
Педагоги